EFI steht für:
 Education for India, ein Hilfsprojekt
 Electronic Fuel Injection (elektronisch gesteuerte Saugrohreinspritzung, ein für Ottomotoren gültiger, englischer Begriff aus der Fahrzeugtechnik)
 Electronics For Imaging Inc., ein Unternehmen, das durch seine Fiery Raster Image Processors bekannt wurde. 
 Erfahrungswissen für Initiativen, ein Modellprogramm  des deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, welches zeigen soll, was Senioren für die Gesellschaft leisten können.
 Europe Finance et Industrie
 European Federation for Immunogenetics, eine wissenschaftliche Gesellschaft, die sich der Immungenetik verschrieben hat
 European Forest Institute, eine internationale Organisation, die über europäische Wälder forscht
 Evangelical Friends International, ein internationaler Quäker-Dachverband, siehe Quäker#Weltweite Dachorganisationen
 Expertenkommission Forschung und Innovation, ein im Auftrag der deutschen Bundesregierung tätiger Sachverständigenrat
 Extensible Firmware Interface, Nachfolger des PC-BIOS in der Computertechnik
 Slapperzünder (engl. Exploding Foil Initiator), ein Sprengzünder

Efi ist der Familienname folgender Personen:
 Tupuola Taisi Tufuga Efi (* 1938), samoanischer Politiker, Staatsoberhaupt von Samoa

efi steht für:
 Efik (Sprache) (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

EFI